Thomas McCarthy – poeta irlandese
Thomas McCarthy – politico canadese
Thomas McCarthy – politico statunitense
Tommy McCarthy – giocatore di baseball statunitense  
Tommy McCarthy – pugile britannico  
Tom McCarthy – regista, sceneggiatore e attore statunitense
Tom McCarthy – scrittore inglese
Tom McCarthy (hockeista su ghiaccio 1893) – giocatore di hockey su ghiaccio canadese
Tom McCarthy (hockeista su ghiaccio 1934) – giocatore di hockey su ghiaccio canadese
Tom McCarthy (hockeista su ghiaccio 1960) – giocatore di hockey su ghiaccio canadese